Соревнования по стрельбе на летних Олимпийских играх 1956 года прошли в Мельбурне с 29 ноября по 5 декабря. Участвовали 156 спортсменов из 37 стран, которые соревновались за 7 комплектов медалей.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Медалисты

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований  

Международные соревнования по стрелковому спорту в Австралии